Bruce Dinsmore – attore e doppiatore canadese
 David Dinsmore – tuffatore statunitense
 Duke Dinsmore – pilota automobilistico statunitense
 Mary Dinsmore Salter Ainsworth – psicologa canadese
 Nicholas Dinsmore, noto come Eugene – wrestler statunitense